750 км, 750-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

750 км — блок-пост, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 439466.
 750 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 307916.

— остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 428527.